Brodowski kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brodósqui, ort, São Paulo, Brodowski, 
 Brodowski (kommun i Brasilien), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar